

Localidades

Durfort (Ariège)
Durfort (Tarn)

Desambiguação